Harold Jones peut désigner :
 Harold Spencer Jones (1890-1960), un astronome britannique ;
 Harold Jones (1909-2007), un acteur britannique ;
  (1940-), un batteur américain.